Het WTA-tennistoernooi van Mumbai (officieel Mumbai Open) van 2017 vond plaats van 20 tot en met 26 november 2017 in de Indiase stad Mumbai. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Sloveense Dalila Jakupović speelde in zowel de enkel- als de dubbelspelfinale. Zij zag in beide gevallen de eer aan zich voorbijgaan.

Enkelspel 
Titelhoudster Elina Svitolina was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Sloveense Dalila Jakupović in twee sets. Sabalenka wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer was als derde geplaatst – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door Sabina Sharipova.

De Nederlandse Bibiane Schoofs strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nina Brattsjikova en Oksana Kalasjnikova had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Kalasjnikova speelde samen met Veronika Koedermetova.

Het eerste reekshoofd, Oksana Kalasjnikova en Veronika Koedermetova, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Beatrice Gumulya en Ana Veselinović.

Het ongeplaatste duo Victoria Rodríguez en Bibiane Schoofs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Dalila Jakupović en Irina Chromatsjova in de match-tiebreak. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

Het Nederlands/Belgische koppel Eva Wacanno en Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Mumbai 2017
Mumbai
Sport in Mumbai